Ivanci (Prozor-Rama, BiH), naselje u BiH
 Ivanci (Moravske Toplice, Slovenija), naselje u Sloveniji